Кенді Рейнолдс і Пола Сміт виграли титул, перемігши у фіналі пару Івона Кучиньська і Трей Льюїс з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (чемпіонки)
 Патрісія Медрадо /  Клаудія Монтейру (чвертьфінал)
 Барбара Джордан /  Бетсі Нагелсен (півфінал)
 Енн Гоббс /  Сьюзен Лео (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1983 Pittsburgh Open Doubles Draw 

Парний розряд